Новый Куваш — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Пежемское».

География 
Посёлок расположен в 36 километрах на юго-запад от города Вельска, близ железной дороги. Ближайший населённый пункт: на западе посёлок железнодорожной станции 78 км.
 Часовой пояс

Инфраструктура 
В непосредственной близости от посёлка проходит автодорога «Коноша-Вельск-Шангалы» .

Население

Примечания 

Населённые пункты Пежемского сельского поселения